Santa Gertrude o Santa Geltrude possono riferirsi a:

Geografia 
 Santa Gertrude, frazione del comune di Ultimo
 Santa Gertrudes, comune dello stato di San Paolo in Brasile.

Santi e beati 
 Santa Gertrude di Hamage (o di Hamay) (†649), badessa francese, celebrata il 6 dicembre;
 Santa Gertrude di Nivelles (†659), badessa francese, celebrata il 17 marzo;
 Santa Gertrude di Remiremont (†675), badessa francese, celebrata il 7 novembre;
 Santa Gertrude la Grande (†1302), religiosa cistercense tedesca, celebrata il 16 novembre;
 Santa Geltrude Comensoli (†1903), fondatrice dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, celebrata il 18 febbraio.

 beata Gertrude di Altenberg (†1297), tedesca, badessa premostratense presso il Monastero di Altenberg (Vetzlar), celebrata il 13 agosto.